Hexe steht für:

 Hexe, eine in Märchen, Mythologie und Volksglauben mit Zauberkräften ausgestattete Frau
 eine dem Hexentum oder Wicca angehörige Person
 Hexe (Automarke), ein ehemaliger Hamburger Automobilhersteller

Die Hexe steht für:

 Die Hexe (1954), deutsches Filmdrama von Gustav Ucicky
 Die Hexe, Buch von Jules Michelet, siehe La Sorcière (Michelet)

Siehe auch:
 Die Hexe